Александр Григорьевич Кузин (1914—1990) — лётчик-штурмовик, подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Александр Кузин родился 20 августа 1914 года в деревне Чеченино (ныне — Кстовский район Нижегородской области). Окончил семь классов школы, учился в школе фабрично-заводского ученичества. Работал сначала модельщиком на заводе «Красное Сормово», затем охранником в Горьковском аэроклубе, одновременно с работой занимался обучением лётному мастерству. В 1936 году Кузин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1938 году окончил Пермскую военную авиационную школу лётчиков. Участвовал в боях на озере Хасан. В 1942 году Кузин окончил курсы штурманов полков при Военно-воздушной академии. С сентября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К сентябрю 1944 года гвардии майор Александр Кузин был штурманом 90-го гвардейского штурмового авиаполка 4-й гвардейской штурмовой авиадивизии 5-го штурмового авиакорпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта. К тому времени он совершил 125 боевых вылетов на штурмовку и бомбардировку скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных объектов, нанеся ему большие потери.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» гвардии майор Александр Кузин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 8061.

Незадолго до конца войны Кузин был сбит и с тяжёлыми ранениями и ожогами попал в плен. 20 апреля 1945 года он был освобождён из плен, а месяц спустя вернулся в полк. После окончания войны он продолжил службу в Советской Армии. В 1957 году в звании подполковника Кузин был уволен в запас. Проживал и работал в Горьком. Скончался 25 февраля 1990 года, похоронен на Ново-Сормовском кладбище Нижнего Новгорода.

Был также награждён четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого 3-й степени и Александра Невского, тремя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, рядом медалей.

Примечания

Литература 
 
 Береговой Г. Т. Три высоты. — М.: Воениздат, 1986.
 Кашичкин В. Сормовичи — Герои Советского Союза. — Н. Новгород, 1996.
 Лядский Т. С. Записки из лётного планшета. Военные дневники. — Витебск.
 Тюльников Л. К., Басович Я. И. Герои Советского Союза — горьковчане. Горький, 1981.

Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Новосормовском кладбище
Персоналии:Красное Сормово
Участники Курской битвы
Участники Белгородско-Харьковской операции
Участники битвы за Днепр
Участники Киевской наступательной операции
Участники Днепровско-Карпатской операции
Участники Житомирско-Бердичевской операции
Участники Корсунь-Шевченковской операции
Участники Проскуровско-Черновицкой операции
Участники Львовско-Сандомирской операции
Участники Будапештской операции
Участники Венской наступательной операции
Участники Братиславско-Брновской наступательной операции
Участники Пражской операции